Telefon Tizen {{vgrelease|WW|14 octombrie 2016 Potrivit lui Keith Shepherd, „Cel mai mare motiv pentru care facem continuarea în loc de o actualizare este că pur și simplu nu aveam de gând să facem aceste modificări la original. Sub capotă , jocul a fost complet rescris de la zero și acum este într-o formă mult mai bună pentru a ne permite să continuăm să adăugăm mai multe la el de-a lungul timpului." Natalia Luckyanova a adăugat: „Odată ce a devenit atât de popular, acolo am vrut să facem o grămadă de lucruri pentru „Temple Run”, dar chiar nu a fost construit pentru extindere. Este construit pe baza motorului nostru intern 3D, care este destul de limitat și necesită multă codare din partea noastră pentru a face modificări. În plus, nu am vrut să schimbăm „Temple Run” prea dramatic, deoarece atât de mulți oameni îl jucau și îl iubeau. Așa că am decis să facem o versiune nou-nouță , unde am putea actualiza grafica, să ne jucăm cu puterile, să creăm noi medii etc."

„Temple Run 2” a fost anunțat într-un anunț surpriză de către Imangi Studios pe 16 ianuarie 2013, jocul fiind lansat imediat în App Store din Noua Zeelandă, și o lansare internațională care urmează câteva ore mai târziu.

Referințe

Legături externe 
 

Jocuri video din 2013
Jocuri pentru Android
Jocuri pentru iOS